Мазуровка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Мазуровка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мазуровка — село в Оренбургском районе Оренбургской области.

Украина 
 Мазуровка — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Мазуровка — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Мазуровка — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Мазуровка — село в Полтавском районе Полтавской области.

Реки 
 Мазуровка — река в Новгородской области.
 Мазуровка — река в Кемеровской области.